Серге́й Вишне́вский:
 Вишневский, Сергей Александрович (1896—1981) — заслуженный врач РСФСР (1958).
 Вишневский, Сергей Владимирович (1893—1967) — советский военачальник, генерал-майор.